Horvátország
Draškovac, falu Dvor községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Szerbia
Draškovac falu Leskovac községben, a Jablanicai körzetben